Szent Bertalanról elnevezett templomok:

A történelmi Magyarország területén
Szent Bertalan-templom, Brassó
Szent Bertalan-templom, Gyöngyös
Szent Bertalan-templom, Pécs

Németországban
Szent Bertalan-dóm, Frankfurt
Szent Bertalan-templom, Königssee

Spanyolországban
Szent Bertalan-templom, Logroño
Szent Bertalan-templom, Toledo